Карибжанов Жаныбек Салимович (23 ноября 1948, с. Айбас, Шербакульский район, Омская области), аким Восточно-Казахстанской области с 2007 по 2008 годы, кандидат экономических наук.

Биография 
Родился 23 ноября 1948 года с. Айбас Шербакульского района Омской области. Происходит из рода багыс рода атыгай племени аргын.

В 1971 году окончил экономический факультет Омского сельскохозяйственного института по специальности экономист; В 1977 году — аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института кибернетики. Владеет казахским, русским, английским языками.

С 1971 — старший инженер, преподаватель Омского сельскохозяйственного института, затем — научный работник, заведующий лабораторией ВНИИ кибернетики (Москва).

С 1982 — экономист, директор сельскохозяйственного предприятия.

С 1988 — первый заместитель председателя Госагропрома и министр сельского хозяйства КазССР.

С 1991 — заведующий отделом финансов и труда Аппарата Президента РК и Кабинета Министров РК.

С 1992 — глава Кокшетауской областной администрации.

С 1993 — заместитель Премьер-Министра, председатель Государственного комитета РК по государственному имуществу.

С 1994 — министр сельского хозяйства РК.

С 1997 — глава Акмолинской областной администрации; с декабря — заместитель Премьер-Министра РК.

В 1999 году — заместитель Премьер-Министра РК и министр сельского хозяйства РК.

С июля 1999 — советник Президента РК.

С ноября 2001 — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР, с марта 2003 — Чрезвычайный и полномочный посол РК в Социалистической Республике Вьетнам, Монголии, КНДР по совместительству.

С января 2007 года — аким Восточно-Казахстанской области.

С 14 мая 2008 — вице-спикер мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана.

С 8 апреля 2010 г. — специальный представитель Действующего Председателя ОБСЕ по Кыргызстану.

Почетный Президент Федерации стрельбы из лука РК.

Депутат Верховного Совета РК 12-го созыва.

Награды 
 Орден «Барыс» II степени (2010)
 Орден «Парасат» (1997)
 Медаль «Астана» (1998)
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001)
 Юбилейная медаль «Тылға 50 жыл» (2004)
 Юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005)
 Орден «Достык» (2005)
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006)
 Юбилейная медаль «10 лет Астане» (2008)
 Орден «Барыс» 1 степени из рук президента в Акорде (14 декабря 2018)

Примечания 

Послы Казахстана в Китае
Послы Казахстана во Вьетнаме
Послы Казахстана в Монголии
Послы Казахстана в КНДР
Акимы Кокшетауской области
Акимы Акмолинской области
Акимы Восточно-Казахстанской области
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Выпускники ОмГАУ
Министры сельского хозяйства Казахстана
Министры сельского хозяйства Казахской ССР
Кандидаты экономических наук
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва